Ponto Novo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponto Novo (ort), Bahia, 
 Ponto Novo (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar